Een verkeersweg:
 N489 (Frankrijk)
 N489 (Nederland), zie Provinciale weg 489

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing